Wehrliola är ett släkte av fjärilar. Wehrliola ingår i familjen mätare. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Mätare
Wehrliola